Miejscowości w USA:
 Ardoch – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
Gminy w USA:
 Ardoch (ang. Ardoch Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh